Индия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1920 года в Антверпене (Бельгия) после двадцатилетнего перерыва, в шестой раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. После этой олимпиады Индия больше не пропускала летние олимпиады.

Источники

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1920 года
1920 год в Индии